Keisuke Iwashita – calciatore giapponese
 Jun Iwashita – ex calciatore giapponese